Aukkoletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aukkoletto (vid Livonsaari, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Aukkoletto (vid Merimasku, Nådendal), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar